Municipio de Worth puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Worth (condado de Cook, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Cook.
 Municipio de Worth (condado de Woodford, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Woodford.
 Municipio de Worth (Indiana), un municipio ubicado en el condado de Boone.
 Municipio de Worth (Iowa), un municipio ubicado en el condado de Boone.
 Municipio de Worth (Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Sanilac.
 Municipio de Worth (condado de Butler, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Butler.
 Municipio de Worth (condado de Centre, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Centre.
 Municipio de Worth (condado de Mercer, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Mercer.